Singelnstein ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Singelnstein (* 1955), deutscher Hörfunkjournalist
 Tobias Singelnstein (* 1977), deutscher Jurist